Het seizoen 1991/1992 in de Superligaen was de tweede editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van het Deense profvoetbal. De competitie was opgedeeld in een najaars- en voorjaarsronde. De eerste ronde begon op 28 juli en eindigde op 17 november 1991, waarna de kampioensronde begon (22 maart – 8 juni 1992).

Najaar

Uitslagen

Eindstand

Voorjaar

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Aantal goals per speelronde

Meeste speelminuten

Scheidsrechters

Toeschouwers

Lyngby BK

Bijgaand een overzicht van de spelers van Lyngby BK, die in het seizoen 1991/92 onder leiding van de Zweedse trainer-coach Kent Karlsson voor de tweede keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 1991
Deens voetbalelftal in 1992
Deense voetbalbeker 1991/92

Competitievoetbal 1991/92
1992